Giganotosaurus este un gen de dinozaur teropod din familia Carcharodontosauridae, care a trăit în America de Sud acum 98-97 de milioane de ani în urmă, la începutul Cretacicului Superior. Este unul dintre cele mai mari carnivore terestre din toate timpurile. Numele genului face referire la dimensiunea sa mare și derivă din cuvintele grecești gigas/γίγας ("gigant") notos/νότος ("austral/sud") și –sauros/-σαύρος ("șopârlă"). Denumirea speciei tip și unica specie cunoscută, Giganotosaurus carolinii, a fost descoperită în 1993 în Patagonia, Argentina. Fosilele găsite reprezintă 70% dintr-un schelet complet.

Descriere

Se crede că Giganotosaurus este unul dintre cei mai mari teropode, însă incompletitudinea rămășițelor sale a făcut ca estimarea dimensiunii sale să fie dificilă. Est e imposibil să se determine cu certitudine dacă a fost mai mare decât Tyrannosaurus, de exemplu, care a fost considerat  cel mai mare teropod.

Mai mulți cercetători au făcut estimări diferite privind dimensiunile Giganotosaurus, pe baza a diferitor metode și în funcție de modul în care părțile lipsă ale scheletului au fost reconstruite. Estimările de lungime pentru specimenul holotip (ambasador) au variat între 12 și 13 m cu un craniu între 1,53  și 1,80 m lungime, un femur între 1,365 și 1,43 m și o greutate cuprinsă între 4,2 și 13,8 t. Fuziunea suturilor craniului indică faptul că specimenul holotip a fost un individ matur. Al doilea specimen, constând dintr-un os dentar (parte din maxilarul inferior) a fost utilizat pentru a extrapola lungimea la 13,2 m, craniul de 1,95 m lungime și o greutate de 8,2 t. Unii au considerat că estimările ambelor specimene au fost exagerate. Giganotosaurus a fost comparat cu o versiune supradimensionată a bine-cunoscutului gen Allosaurus.

Giganotosaurus era un prădător biped, cu un craniu mare susținut de un gât puternic. Membrele superioare erau scurte și prevăzute cu 3 degete care se terminau cu gheare curbate și ascuțite; membrele inferioare erau puternice iar corpul se termina cu o coadă lungă care servea drept contragreutate și echilibru.

Istoria descoperirii

În 1993, vânătorul amator de fosile Rubén D. Carolini a descoperit tibia unui dinozaur teropod în timp ce se afla în apropiere de Villa El Chocón, în provincia Neuquén din Patagonia, Argentina. Specialiști de la Universitatea Națională din Comahue au fost trimiși să excavheze specimenul după ce au fost informați despre descoperire. Descoperirea a fost anunțată de paleontologii Rodolfo Coria și Leonardo Salgado la o întâlnire a "Society of Vertebrate Paleontology" din 1994, când scriitorul de știință Don Lessem s-a oferit să finanțeze săpăturile, după ce a fost impresionat de o fotografie a osului picioarelor. Specimenul a păstrat aproape 70% din schelet și a inclus cea mai mare parte a coloanei vertebrale, centura pectorale și centura pelvină, femurul, tibia stângă și fibula. În 1995, specimenul a fost descris preliminar în revista Nature de către Coria și Salgado, care au făcut holotipul noului gen și specii Giganotosaurus carolinii (părți ale scheletului erau încapsulate încă în ghips). Denumirea generică este derivată din cuvintele greacești gigas/γίγας (însemnând "gigant"), notos/νότος (însemnând "austral/sudic", cu referire la proveniența sa) și -sauros/-σαύρος (însemnând "șopârlă"). Numele specific îl onorează pe Carolini, descoperitorul. Scheletul holotipului este adăpostit acum în Muzeul Paleontologic Ernesto Bachmann din Villa El Chocón, care a fost inaugurat în 1995 la cererea lui Carolini. Specimenul este plasat într-o cameră dedicată animalului, pe o podea umplută cu nisip, împreună cu uneltele folosite de paleontologi în timpul săpăturilor. 

Una dintre trăsăturile teropodelor, care a atras cel mai mult interes științific, este faptul că subordinul îi include pe cei mai mari prădători tereștri din era Mezozoică. Acest interes a început cu descoperirea unuia dintre primii dinozauri cunoscuți, Megalosaurus, numit în 1824 pentru dimensiunile sale mari. În 1905, a fost numit Tyrannosaurus, și a rămas cel mai mare dinozaur teropod cunoscut timp de 90 de ani, deși au fost descoperite și alte teropode mari.

Clasificare

Note

Legături externe 
 
 Canadian Museum of Nature: "Who was the ultimate dino? Giganotosaurus or T. rex?" – video presented by Jordan Mallon

Dinozauri carnivori
Dinozauri din Cretacic
Genuri de dinozauri